Mineralització (biologia), procés a través del qual unes substàncies orgàniques passen a ser impregnades per substàncies inorgàniques.
 Mineralització (geologia), la depositació hidrotermal de metalls d'importància econòmica en acumulacions
 Mineralització (sòl), l'alliberament de components orgànics durant la descomposició.